Фева:

 Фе́ва — уменьшительное от женского имени Феврония
 Фева — озеро в Непале